Isomecocnemis är ett släkte av trollsländor. Isomecocnemis ingår i familjen Protoneuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Isomecocnemis